Marco Giunio Silano Torquato – console 19
Marco Giunio Silano Torquato – console 46